La Copa d'Europa de corfbol 2011-12 és la màxima competició europea de clubs de corfbol disputada durant la temporada 2011-12. El campió va ser el KV TOP neerlandès després de guanyar a la final el Boeckenberg belga. Durant aquesta competició es va fundar oficialment la IKF Europa.

Fase prèvia 
La primera fase es va celebrar el cap de setmana del 23, 24 i 25 de setembre de 2011 a Prievidza (Eslovàquia) i va servir per determinar tres places per la fase final. D'aquesta fase prèvia en van quedar exempts els campions de les vuit millors federacions i el campió de la federació amfitriona. Els equips classificats van ser els Prievidza Dolphins, l'FJEP Bonson i la Universitat d'Ankara.

Fase final 
La fase final es va fer a Varsòvia (Polònia) entre els dies 17 i 21 de gener de 2012 en una competició amb dotze equips en la que els quatre caps de sèrie, TOP (Països Baixos), Boeckenberg (Bèlgica), Kolín (Rep. Txeca) i Benfica (Portugal) van quedar exempts de la primera ronda, que va enfrontar els altres vuit equips, CK Vallparadís (Catalunya), Trojans KC (Anglaterra), Orel STU (Rússia), Adler Rauxel (Alemanya), Prievidza Dolphins (Eslovàquia), FJEP Bonson (França), Ankara Üniversitesi (Turquia) i Megasports Warszawa (Polònia).

El CK Vallparadís va obtenir la cinquena posició en la seva primera participació en la fase final d'aquesta competició, després de guanyar tres partits, contra els Prievidza Dolphins, el KV Adler Rauxel i el VKC Kolín i perdre només contra els que van acabar guanyant el campionat, el KV TOP neerlandès.

9a-12a places

5a-8a places

Títol

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial de l'Europa Cup 2012  
 Europa Cup 2012 - Primera fase (IKF) 
 Europa Cup 2012 - Fase final (IKF) 

Competicions de corfbol europees